

Astronomia 
 25630 Sarkar – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Sarkar – film del 2005 diretto da Ram Gopal Varma

Persone 
 Anupam Sarkar – ex calciatore indiano
 Prabhat Ranjan Sarkar – filosofo indiano
 Pradeep Sarkar – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indiano

Pagine correlate 
 Sərkar